Во-ле-Пре () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ду. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 320 км на південний схід від Парижа, 11 км на захід від Безансона.

Історія 

У 1956-2015 роках муніципалітет перебував у складі регіону Франш-Конте. Від 1 січня 2016 року належав до нового об'єднаного регіону Бургундія-Франш-Конте.

1 січня 2017 року Во-ле-Пре і Шемоден було об'єднано в новий муніципалітет Шемоден-е-Во.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 139 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 372,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Во-ле-Пре на сайті французького Національного інституту географії
 Во-ле-Пре на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Во-ле-Пре на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Во-ле-Пре на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Во-ле-Пре на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ду

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Ду